Unter Wehrführer versteht man eine Führungsfunktion der Feuerwehr in folgenden Kontexten:
 Wehrführer (Brandenburg), Leiter einer Gemeindefeuerwehr oder einer Ortsteilfeuerwehr in Brandenburg
 Leiter einer Stadtteilfeuerwehr in Hamburg, siehe Feuerwehr Hamburg#Dienstgrade und Funktionskennzeichen
 Leiter einer Ortsteil- oder Stadtteilfeuerwehr in Hessen, siehe Gemeindebrandinspektor (Hessen)
 Gemeindewehrführer (Mecklenburg-Vorpommern), Leiter einer Gemeindefeuerwehr oder einer Ortsfeuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern
 Leiter einer Ortsteil- oder Stadtteilfeuerwehr in Rheinland-Pfalz, siehe Wehrleiter (Rheinland-Pfalz) 
 Wehrführer (Saarland), Leiter einer Gemeindefeuerwehr im Saarland
 Gemeindewehrführer (Schleswig-Holstein), Leiter einer Gemeindefeuerwehr oder einer Ortsfeuerwehr in Schleswig-Holstein
 Leiter einer Ortsteil- oder Stadtteilfeuerwehr in Thüringen, siehe Ortsbrandmeister (Thüringen)